Кацуаки Суса (; ) — японский боксёр, представитель наилегчайшей весовой категории. Выступал за национальную сборную Японии по боксу в 2006—2012 годах, обладатель двух бронзовых медалей Азиатских игр, победитель и призёр турниров международного значения, участник летних Олимпийских игр в Лондоне.

Биография 
Кацуаки Суса родился 13 сентября 1984 года в городе Аидзувакамацу префектуры Фукусима, Япония.

Окончил Университет Тоё. Занимался боксом одновременно со службой в Сухопутных силах самообороны Японии, где имел звание второго лейтенанта.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 2006 года, когда вошёл в основной состав японской национальной сборной и побывал на Азиатских играх в Дохе, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте наилегчайшей весовой категории — на стадии полуфиналов был остановлен тайцем Сомчитом Чонгчохором.

В 2007 году одержал победу на чемпионате Японии в наилегчайшем весе, выступил на чемпионате Азии в Улан-Баторе и на чемпионате мира в Чикаго.

Пытался пройти отбор на летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине, однако на двух Азиатских олимпийских квалификационных турнирах, прошедших в Бангкоке и Астане, выступил недостаточно хорошо.

Пропустив Олимпиаду, Суса остался в составе боксёрской команды Японии на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2009 году он отметился победой в зачёте японского национального первенства в легчайшем весе.

В 2010 году выступил на Открытом чемпионате Китая в Гуйяне, выиграл Кубок президента в Астане, стал бронзовым призёром на Азиатских играх в Гуанчжоу, где в полуфинале наилегчайшего веса уступил филиппинцу Рею Салудару.

В 2011 году одержал победу на Кубке президента в Джакарте, боксировал на мировом первенстве в Баку, проиграв в 1/16 финала представителю Англии Халиду Яфаю.

На Азиатском олимпийском квалификационном турнире в Астане сумел дойти до полуфинала и тем самым удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. На Играх, однако, уже в стартовом поединке категории до 52 кг со счётом 7:19 потерпел поражение от кубинца Робейси Рамиреса и сразу же выбыл из борьбы за медали. Вскоре по окончании лондонской Олимпиады Кацуаки Суса принял решение завершить спортивную карьеру.

Примечания 

Боксёры Японии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года